Ассоциация (от  — соединять) — объединение простых молекул или ионов в более сложные, не вызывающее изменения химической природы вещества. Различают ассоциацию ионов и ассоциацию молекул. Образование ионных ассоциатов основано на проявлении электростатических сил. Простейшие ионные ассоциаты состоят из двух или трех ионов и представляют собой нейтральные или заряженные частицы:

Ассоциация молекул обусловливается действием межмолекулярных сил. Примером ассоциации молекул является вода (Н2О)x (см. Водородная связь). Ассоциация влияет на свойства растворов, играет важную роль в процессах образования комплексных соединений.

См. также 

 Диссоциация (химия)
 Электролитическая диссоциация

Ссылки 

 Определение по IUPAC 

Основные положения и определения в химии
Элементарные процессы в плазме